Rosenstraße steht für:
 Rosenstraße (Film), deutsch-niederländischer Film

Straßen in Deutschland:
 Rosenstraße, Berlin, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Mitte#Rosenstraße
 Rosenstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/R #Rosenstraße
 Rosenstraße (Lübeck)
 Rosenstraße (München)
 Rosenstraße (Parchim)
 Rosenstraße (Radebeul)
 Rosenstraße (St. Johann, Saar), siehe Liste der Baudenkmäler in St. Johann (Saar) #Rosenstraße
 Rosenstraße (Tegernsee)
 Rosenstraße (Weißenburg)

Siehe auch: